У́лица Са́кко и Ванце́тти — название улиц и переулков в честь итальянских анархистов Сакко и Ванцетти в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Артёме.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Астрахани.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Балашове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Бийске.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Богородске.
 улица Сакко и Ванцетти — улица в Бологом.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Брянске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Велиже.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Верхнем Уфалее.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица во Владимире.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Волгограде.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Воронеже.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Гусь-Хрустальном.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Добрянке.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Екатеринбурге.
 Улица Сакко и Ванцетти — прежнее название улицы Галины Кулаковой в Ижевске.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Иванове.
 Улица Сакко и Ванцетти — прежнее (в 1929—2005 гг.) название улицы Рустема Яхина в Казани.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Кирсанове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Кольчугине.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Коркине.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Королёве.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Малаховке.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Моршанске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в поселке городского типа Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Нижней Салде.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Новосибирске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Новороссийске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Октябрьске.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Карачевской улицы в Орле.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Первоуральске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Перми.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Пятигорске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Балашовской улицы в Ртищеве.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Рыбинске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Самаре.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Саратове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Старом Осколе.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в станице Старощербиновской Краснодарского края.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Стерлитамаке.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Таганроге.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Талице.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Базарной улицы в Тамбове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Тейкове.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Тихорецке.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Тобольске.
 Переулок Сакко и переулок Ванцетти — переулки в Томске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Туле.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Тюмени.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Ульяновске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Фурманове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Черемхове.

Украина 
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Каменной улицы в Александрии.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название улицы Романа Шухевича в Бердичеве.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Боровском.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Глухове.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Донецке.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Памятной улицы в Запорожье.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название улицы Владимира Высоцкого в Изюме.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Новониколаевской улицы в Кропивницком.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Краматорске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Кривом Роге.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Макеевке.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Нежине.
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Одессе (также существует переулок Ванцетти).
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Полтаве.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название Крепостной улицы в Славянске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Смеле.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название улицы Николая Садовского в Херсоне.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Торезе.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Шостке.
 Переулок Сакко и Ванцетти — бывшее название переулка Федора Вишняка в Черкассах.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Мариуполе.

Крым 
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Керчи.
 Улица Сакко и пер. Ванцетти — улицы в г. Феодосии

Казахстан 
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Алма-Ате.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Астане.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Петропавловске.
 Улица Сакко и Ванцетти — бывшее название улицы Капцевича в Кокшетау.

Белоруссия 
 Улица Сакко и Улица Ванцетти — улицы в Бобруйске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Волковыске.
 Улица Сакко и Ванцетти — улица в Полоцке.

См. также 
 Улица Сакко
 Улица Ванцетти